Олт () је округ у републици Румунији, у њеном јужном делу. Управно средиште округа је град Слатина, а битни су и градови Каракал, Корабија, Скорничешти и Драганешти-Олт.

Положај 

Округ Олт је погранични округ према Бугарској ка југу. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Валча (округ)
 ка североистоку: Арђеш (округ)
 ка истоку: Телеорман (округ)
 ка западу: Долж (округ)

Природни услови 
Округ Олт је у Влашкој, а већим, западним делом припада њеној ужој покрајини Олтенија, док мањим, источним другој покрајини Мунтенији. Олт округ обухвата доњи ток реке Олт у Влашкој низији и предео око њеног ушћа у Дунав, који чини његову јужну границу.

Становништво 
Олт спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. г. Румуни чине преко 97% окружног становништва, а остатак су углавном Роми.

Спољашње везе 

 www.cjolt.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка